— японская модель и актриса. Обучалась в , но бросила обучение ради карьеры модели. Начала карьеру в качестве Девушки Clarion, в скором времени стала позировать обнажённой для журналов. В 1980 году состоялся её дебют как актрисы, в эротическом фильме «», за который она получила премию Золотая стрела в номинации «Новичок года», а также была номинирована на премию Японской Киноакадемии в номинации «Лучшая женская роль». С того времени Карасума периодически снимается в кино, хотя преимущественно в заурядных второстепенных ролях.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Японии
Гравюр-айдолы Японии